Convención hace referencia a varios artículos:

Convenciones comunicativas y artísticas
 Convención (lenguaje) o sobreentendido, en el lenguaje, aquello que se da por hecho.
 Convención (arte), convención artística.
 Convención teatral, conjunto de leyes o claves que se crean (en la mayoría de casos de manera tácita) entre público y actores para hacer más rico el juego teatral..

Acuerdos y convocatorias
 Convención política 
 Convención empresarial
 Convención de admiradores.
 Convención anime.

Periodo histórico
 Convención Nacional (Revolución francesa) (1792-1795)

Topónimos
 Convención (Norte de Santander), municipio colombiano

Enlaces externos